Carasa puede referirse a:

Geografía 
 Carasa (C.P. 39762), localidad del municipio cántabro de Voto (Cantabria) (España).

Edificaciones 
 Torre de Carasa

Deporte 
 Club de Remo Carasa-Voto, antigua sociedad de remo.

Personalidades 
 Juan de Angustina Carasa (1535), militar y marinero español.
 Fulgencio de Carasa (1805-1877), militar carlista.
 Fernando Fulgosio Carasa (1831-1873), historiador y escritor español.
 José María Pérez Carasa (1889-1962), arquitecto español.
 Ramiro Carasa Pérez (1944-1982), traumatólogo español asesinado por ETA.